Le qualificazioni del singolare dell'Open 13 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Jürgen Melzer (primo turno)
  Marsel İlhan (ultimo turno)
  Kenny de Schepper (ultimo turno)
  Nicolas Mahut (qualificato)

 Pierre-Hugues Herbert (qualificato) 
 Norbert Gomboš (secondo turno) 
 Alexander Zverev (qualificato) 
 Marius Copil (primo turno)

Qualificati 

  Pierre-Hugues Herbert 
  Alexander Zverev

  David Guez 
  Nicolas Mahut

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2015
ATP World Tour 2015